Cette page contient les pages d'homonymie de Henne et Henné.

 Alexandre Henne (1812-1896), un fonctionnaire et historien belge ;
 Anton Henne (1798-1870), un historien et homme politique suisse ;
 Chad Henne (1985-), un joueur américain de football américain ;
 Ernst Jakob Henne (1904-2005), un pilote automobile et un pilote moto allemand ;
 Jan Henne (1947-), une nageuse américaine ;
 Renate Thyssen-Henne (1939-), une entrepreneure allemande ;
 William Henne (1969-), un animateur, auteur de bande dessinée et cinéaste belge.

Henné peut désigner :
 henné, un arbuste épineux , ses feuilles sont utilisées comme colorant ou tatouage.

Voir aussi 
 Maninghen-Henne, une commune française située dans le département du Pas-de-Calais
 Henne Morte, un gouffre naturel, en France